Honghua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Honghua (socken i Kina, Chongqing), 
 Honghua (socken i Kina, Jiangsu), 
 Honghua (socken i Kina, Hunan), 
 Honghua (socken i Kina, Shandong), 
 Honghua (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar